У статті подано список керівників військового відомства Єгипту від 1822 року до теперішнього часу.

</center>

Джерела 
 Сайт військового міністерства Єгипту

Міністри оборони Єгипту
Єгипет